Фоант ( или ) — в древнегреческой мифологии:
 Фоант (царь Лемноса) — отец Гипсипилы.
 Фоант (сын Андремона) — герой из Этолии.
 Фоант (сын Бела) — царь Ассирии.
 Фоант (сын Борисфена) — царь тавроскифов.
 Фоант (гигант) — гигант, действующее лицо гигантомахии.
 (4834) Фоант — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L4, в 60° впереди планеты.

Исторические личности:
 Фоант — македонский сатрап Гедросии в 325 году до н. э.
 Фоант - политический деятель, стратег Этолийского союза в начале II в. до н.э.